Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1977 года  прошёл с 17 по 30 мая в Брюсселе (Бельгия) по круговой системе. В нём приняли участие 13 спортсменов из 10 стран.

Победил представитель СССР Ростислав Лещинский, серебро у представителя Нидерландов Яна де Рёйтера, третье место у представителя Бельгии Оскара Ферпоста.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Спорт в Бельгии в 1977 году
1977 год в шашках
Международные спортивные соревнования в Брюсселе
Май 1977 года
Чемпионаты Европы в Бельгии